Beck je lahko:

 Beck, priimek
 Beck, alternativna rock skupina